Camí dels Molins (Ares del Maestrat)
 Camí dels Molins (Santa Oliva)